Ханрахан — ирландская фамилия. Произошла от древнеирландского анрадхан — уменьшительно-ласкательного от слова анрадх, в переводе означающего «солдат». Известные носители:

 Ханрахан, Барбара (1939—1991) — австралийская писательница.
 Ханрахан, Билл (1918—1996) — американский тележурналист.
 Ханрахан, Брайан (1949—2010) — британский журналист, корреспондент BBC News.
 Ханрахан, Джо (род. 1964) — ирландский футболист.
 Ханрахан, Пегин (род. 1966) — мэр города Гейнсвилл, штат Флорида, США.
 Ханрахан, Питер (род. 1968) — ирландский футболист.
 Ханрахан, Пэт (род. 1954) — американский учёный в области компьютерной графики.
 Ханрахан, Роберт (1934—2011) — американский политик, член Палаты представителей США.
 Ханрахан, Уилл — британский телеведущий и продюсер.
 Ханрахан, Хью (1947—1999) — канадский политик, член Палаты общин Канады.
 Ханрахан, Эдмонд — председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (1948—1949).